Бад-Кройцнах:

 Бад-Кройцнах — город в Германии, районный центр, курорт, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бад-Кройцнах — район в Германии.